Anna Zofia Sapieha (Saint-Germain-en-Laye, 17 de octubre de 1799-Montpellier, 24 de diciembre de 1864) fue una princesa francesa de origen polaco, mecenas, activista social filántropa, miembro de la familia Czartoryski por matrimonio.

Biografía

Nació el 17 de octubre de 1799 en Saint-Germain-en-Laye, Francia, primogénita del príncipe Aleksander Antoni Sapieha, chambelán de Napoleón I Bonaparte, y la condesa Anna Zamoyska. Pasó su infancia y juventud en Teofipol, Radzyń, París y Vilnius, en 1812 su padre fue herido accidentalmente por un jabalí en Dereczyn y murió a causa de sus heridas el 8 de septiembre de ese año. Tuvo un hermano menor, el príncipe Leon Ludwik Sapieha que se casó con la condesa Jadwiga Klementyna Zamoyska.

Exilio y obras de caridad 

Después del Levantamiento de Noviembre, también conocido como la Revolución de los Cadetes, la familia huyó de Polonia refugiándose en Francia. En el exilio, después de la derrota del levantamiento polaco de 1830, fue particularmente conocida por sus actividades de caridad, se dedicó por completo a la causa de los emigrantes polacos y participó en obras sociales y organizó numerosos eventos de caridad en el Hotel Lambert en París, comprado por los Príncipes Czartoryski en 1843, organizó bailes y conciertos donde se reunían artistas polacos y franceses, entre ellos Frédéric Chopin, con la finalidad de recaudar fondos.

En 1834 fundó la sociedad caritativa de Mujeres Polacas, que gestionó hasta su muerte. En 1844, fundó el Instituto de Doncellas Polacas Jóvenes sobre el modelo de las Demoiselles de Saint-Cyr. El instituto funcionó hasta 1899, su objetivo principal era nivelar las oportunidades de las niñas, inmigrantes o no, que sin asistencia financiera no hubieran podido asistir a la escuela, muchas niñas obtuvieron acceso a la educación gracias al Instituto. En 1846, cofundó con la hermana Teofila Mikułowska de las Hijas de la Caridad de la provincia de Varsovia, la Obra de San Casimiro, dirigido por las Hermanas de la Caridad, este instituto recibió a huérfanos de emigrantes polacos, veteranos y emigrantes pobres.

Murió en Montpellier el 24 de diciembre de 1864, está enterrada en la Cripta familiar de los príncipes Czartorizki en Sieniawa, Polonia.

Matrimonio y descendencia

El 29 de septiembre de 1817 se casó en Radzyń, con Adán Jorge Czartoryski (1770-1861), príncipe polaco descendiente de Gemínidas I, gran duque de Lituania y cercanamente emparentado con la dinastía Jagellón, ministro en la corte del zar Pablo I de Rusia, casi 30 años mayor que ella, hijo del príncipe Adán Casimiro Czartoryski y la condesa Isabel Fleming, la familia se estableció en Polonia y tuvieron los siguientes hijos: 

 Príncipe Vito Adán Czartoryski (1822-1865), se casó en 1851 con la condesa María Cecilia Grocholska (1833-1928), sin descendencia.
 Príncipe Ladislao Czartoryski (1828-1894), se casó en 1855 con María Amparo Muñoz y Borbón, I condesa de Vista-Alegre (1834-1864); una vez viudo de casó en 1872 con la princesa Margarita Adelaida de Francia (1846 -1893), con descendencia de ambos matrimonios.
 Princesa Isabel Czartoryska (1830-1899)se casó en 1857 con el conde Jan Dzialynski (1829-1880).

Ancestros

Referencias

Nobles de Polonia
Nacidos en Saint-Germain-en-Laye
Fallecidos en Montpellier